ELENA  — аббревиатура.
 ELENA () — накопительное кольцо в ЦЕРН.
 ELENA () — электронная передача данных о доходах в Германии.